Il doppio del torneo di tennis Sportsmen's Tennis Club USTA Pro Circuit Challenger 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Tetjana Lužans'ka e Alexandra Mueller che hanno battuto in finale Sharon Fichman e Marie-Ève Pelletier 7-63, 6-3.

Teste di serie

 Sharon Fichman /  Marie-Ève Pelletier (finale)
 Tetjana Lužans'ka /  Alexandra Mueller (Campionesse)

 Madison Brengle /  Heidi El Tabakh (primo turno)
 Gabriela Dabrowski /  Petra Rampre (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sportsmen's Tennis Club USTA Pro Circuit Challenger 2011